

Patronyme

 Akimasa Yoshikawa (1842 - 1920), homme politique japonais ;
 Aimi Yoshikawa (1994-), Gravure idol japonaise ;
 Eiji Yoshikawa (1892-1962), écrivain japonais ;
 Mako Yoshikawa (1966-), romancière américaine ;
 Miki Yoshikawa (1982-), mangaka ;
 Mitsuko Yoshikawa (1901-1991), actrice japonaise ;
 Sōji Yoshikawa (1947-), réalisateur, animateur et scénariste d'anime japonais ;
 Takeo Yoshikawa (1914-1993), espion japonais durant la seconde Guerre mondiale ;
 Tatsuya Yoshikawa, concepteur de personnages de jeu vidéo ;
 Toru Yoshikawa (1961-), footballeur japonais ;
 Yoshihisa Yoshikawa (1936-2019), tireur sportif japonais ;
 Yumi Yoshikawa (1973-), femme politique japonaise.

Fiction 
 Noboru Yoshikawa, personnage du manga Great Teacher Onizuka.

Divers 
 Yoshikawa, ville de la préfecture de Saitama, au Japon ;
 (5237) Yoshikawa, astéroïde.

Homonymie de patronyme